Palioúrion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palioúri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 
 Palioúri (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Palioúrion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar